Питер Шенк-cтарший (нид. Pieter Schenck (I); 1660, Эльберфельд ― 1711, Лейпциг) ― немецкий картограф,  гравер и издатель. Отец Питера Шенка — младшего.

Биография

Петер Шенк родился в декабре 1660 в Элберфельде (Elberfeld), в западной части Священной Римской империи (Республика Соединённых провинций), в настоящее время округ немецкого города Вупперталь .  26 декабря того же года он был крещен. В 15 лет, в 1675 году переехал в Амстердам, в котором учился гравировальной технике меццо-тинто  и офорта у голландского гравера, издателя и картографа Герард Валк, который позже стал его деловым партнером и родственником. Он знакомится с сестрой своего учителя Агатой Валк и 2 ноября 1687 года женится на ней. Это дает ему возможность стать гражданином ('poorter') Амстердама.

С 1688 года он полноценный гражданин Амстердама ― мастер граверного дела. Он проживал в амстердамском квартале Йордан, затем переехал на центральную площадь Дам. Питер Шенк имел четверых детей: трех сыновей Яна, Леонарда и Питера, выбравших как и отец профессию гравера и дочь Марию, впоследствии вышедшую замуж в 1710 году за сына  Герард Валка Леонардуса.

Свою творческую карьеру Питер Шенк начал в Амстердаме, работая гравером в технике меццо-тинто и офорта. В 1694 году он пробует себя в качестве арт-дилера. Питер совместно с Валком выкупили для последующей продажи коллекцию гравюр у родственников известного картографа  Яна Янсона. Были куплены и другие коллекции гравюр, к которым были добавлены и собственные работы Питера Шенка и Валка. Все эти работы были доставлены в Лондон и были успешно проданы. Развивая свое дело, Питер Шенк в 1700 году переезжает в Лейпциг. Заработанные деньги были потрачены на открытие магазина, специализирующегося на продаже географических карт, а также предметов искусства. Отныне и на протяжении всего времени проживания в Лейпциге он становится постоянным участником торговых ярмарок в Лейпциге. Он продолжает поддерживать связь с Нидерландами, часто приезжая туда, по пути посещая  германские города, в которых получает заказы на работу.

Наследие 

Большая часть наследия Питера Шенка — гравюры, часть из которых впоследствии были опубликованы в цвете.

За исключением несколько портретов, большинство из его гравюр являются воспроизведением картин других художников. Почти 800 из в общей сложности 986 гравюр, приписываемых Питеру Шенку выполнены в стиле меццо-тинто, другая часть работ, опубликованных под его именем, являются офортами.
Заслужив своим творчеством авторитет и признание, он начинает получать заказы на выполнение портретов известных людей Нидерландов, в т.ч. Вильгельма III Оранского и его жены Марии. Им выполнены портреты бургомистров Амстердама (Coenraad van Beuningen, Johannes Hudde, Nicolaas Witsen). Среди его работ и несколько жанровых картин, включая библейские сцены.

В период проживания в Германии он получил должность придворного художника в Дрездене, создавая рисунки и гравюры с изображением видов Саксонии и портреты местной знати.
Он издал многочисленные карты Саксонии, включая панорамы городов.

Другая важная составляющая творческого наследия Питера Шенка — обширное картографическое наследие, среди которого карты европейских государств и планы городов, в том числе и карта Московии)
Среди опубликованных им атласов — как перепечатки из пластин, купленных у других картографов, так и собственных картографических работ. К числу наиболее популярных изданий Питера Шенка: Celestial Atlas Harmonia Macrocosmica di Андреаса Целлариуса (1708), издание атласа «Atlas Novus» Яна Янсона

Семья Питера Шенка вместе со своими партнерами, были среди самых известных и самых плодовитых издателей Амстердама в конце XVII  и  начале XVIII веков.
Он умер в 1711 году в Лейпциге, по другим сведениям в 1713 году в Амстердаме  или в 1718-1719 годах.  После смерти его дело перешло к сыновьям, среди которых выделялся Питер Шенк — младший.

Большинство работ картографа хранится в различных фондах Амстердама. Так же коллекции работ Питера Шенка хранятся в США, Австралии, Нидерландах, Германии, других европейских странах. В России работы Питера Шенка хранятся в Санкт-Петербурге (в частности, в архивах Русского географического общества).

След в Петербурге 
В 2013 году в Петербурге в процессе расстановки фондов Русского географического общества была обнаружена не атрибутированная ранее серия настенных карт. Как выяснилось авторство затерянных на полтора века старинных карт, принадлежит Питеру Шенку. Среди находок 4 карты европейского континентов 1700 года и карта мира 1699 года. Ценные раритеты длительное время находились в архивах Русского географического общества. 

По мнению Паулу ван Гестель из университета Амстердама "обнаружены вновь открытые карты Шенка. Мы о них ничего не знали. Они намного больше известных экземпляров, обрамлены гравюрами по всем краям, титульная полоса очень широкая. До сих пор было известно о существовании только одного набора карт Шенка, — утверждает научный сотрудник кафедры истории картографии Университета Амстердама Паула ван Гестель ван Хет Шип. — Там тоже и мир, и континенты, но меньших размеров, и всего на двух листах. В данном случае можно смело говорить об исторической находке и даже открытии".
В самом Русском географическом обществе полагают, что обнаруженные карты Петера Шенка были здесь с момента основания общества в 1845 году.

Найденные карты Шенка посвящены саксонскому правителю Иоганну Георгу. Это может объяснить то, как карты оказались в России. Преемник этого монарха, Август Сильный, состоял в дружественном союзе с Петром Великим, а тот увлекался и картографией и всем голландским. Когда и как именно карты Шенка попали в Россию, вероятно, останется загадкой.

Примечания

Ссылки 
 Барабанова С. Н. "Открытие ранее неизвестных голландских материалов Картографического Фонда Русского географического общества, журнал "Известия Русского географического общества", Т.148, N4, стр. 84-96, 2016.
 Работы Питера Шенка старшего на "Google Arts & Culture".
 Список работ Питера Шенка на WorldCat Identities 
 Краткие сведения о Питере Шенке (старшем) 
 Краткая биография Питера Шенка 

Издатели XVII века
Издатели XVIII века
Издатели Нидерландов
Издатели Германии
Картографы XVII века
Картографы XVIII века
Картографы Германии
Картографы Нидерландов
Гравёры XVII века
Гравёры XVIII века
Гравёры Германии
Гравёры Нидерландов